Scolelepis williamsi är en ringmaskart som först beskrevs av Silva 1961.  Scolelepis williamsi ingår i släktet Scolelepis och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
williamsi